Vixen - banda de rock dos Estados Unidos da América
 Vixen (álbum)
 Vixen (DC Comics) - personagem da DC Comics
 Vixen (websérie animada) - baseada na personagem da DC Comics

Desambiguação